Kendall est un nom propre.

Patronyme 

 Amos Kendall (1789-1869), homme politique américain ;
 Barbara Kendall (née en 1967), véliplanchiste néo-zélandaise ; 
 Bruce Kendall (né en 1964), véliplanchiste néo-zélandais ; 
 Claribel Kendall (1889-1965), mathématicienne américaine ;
 Cy Kendall (1898-1953), acteur américain ;
 David George Kendall (1918-2007), statisticien britannique ;
 Edward Calvin Kendall (1886-1972), chimiste américain, prix Nobel de médecine en 1950 ;
 Edward Nicholas Kendall (1800-1845), hydrographe et navigateur britannique ;
 George Henry Kendall, capitaine de l'Empress of Ireland ;
 George Washington Kendall (1881-1921), appelé couramment George Kennedy, canadien français propriétaire d'une équipe de hockey et promoteur de sports ;
 Henry Kendall (1874-1965), militaire britannique ;
 Henry Way Kendall (1926-1999), physicien américain, prix Nobel de physique en 1990 ;
 Howard Kendall (1946-2015), footballeur et entraîneur anglais ;
 Kay Kendall (1926-1959), actrice anglaise ;
 Lee Kendall (né en 1981), footballeur gallois ;
 Liz Kendall (née en 1971), femme politique britannique ;
 Maurice Kendall (1907-1983), statisticien britannique ;
 Mary Kendall Browne (1891-1971), joueuse de tennis américaine ;
 Marie Hartig Kendall (1854-1943), photographe américaine ;
 Nicholas Kendall (né en 1949), réalisateur, producteur et directeur de la photographie britannique ;
 Paul Murray Kendall (1911-1973), professeur d'histoire et d'anglais ;
 Thomas W. Kendall (1778-1832), missionnaire britannique ;
 Tony Kendall (né en 1947), joueur de poker anglais ;
 Tony Kendall (1936-2009), acteur franco-italien ;
  (1861-1939), ichtyologiste américain.

Personnage de fiction 
 Ryan Kendall, nom d'état-civil du Black Condor, super-héros de l'univers DC (1992)

Toponyme

Australie 
 Kendall, ville de Nouvelle-Galles du Sud.

États-Unis 
 Kendall, une census-designated place située dans le comté de Miami-Dade, en Floride ;
 Kendall, une localité du Comté d'Orleans dans l’État de New York ;
 Kendall, census-designated place située dans l’État de Washington ;
 Kendall, un village du comté de Monroe dans l’État du Wisconsin ;

 le  ;
 le comté de Kendall, un comté de l’État de l’Illinois,
 le comté de Kendall, un comté de l’État du Texas.

Mathématiques 
 En statistique, le Tau de Kendall est une statistique qui mesure la corrélation entre deux variables.

Voir aussi 
 

Homonymie
Patronyme anglais